

Astronomia i astrologia  
 Gwiazdozbiór Wodnika – łacińska nazwa gwiazdozbioru Aquarius
 Aquarius – satelita do badań zasolenia oceanów
 Aquarius – nazwa modułu księżycowego misji Apollo 13, na pokładzie którego trzej astronauci schronili się po eksplozji modułu dowodzenia.

Obiekty 
 Aquarius – podwodne laboratorium umiejscowione w rezerwacie Florida Keys
 Aquarius – muzeum wody w Mülheim an der Ruhr

Filmy i seriale 
 Aquarius – brazylijski film w reżyserii Klebera Mendonçy Filho z 2016 roku
 Era Wodnika – amerykański serial telewizyjny ()

Muzyka 
 Aquarius – opera Karela Goeyvaertsa
 Aquarius – album zespołu Aqua
 Aquarius – album zespołu Haken
 Aquarius – album Nicole Mitchell
 Aquarius – album Tinashe
 Aquarius  – minialbum duetu Boards of Canada
 „Aquarius/Let the Sunshine In” – wiązanka piosenek „Aquarius” i „The Flesh Failures” („Let The Sunshine In”) z musicalu Hair, pierwotnie wydana przez zespół 5th Dimension

Inne 
 Aquarius – rodzaj pluskwiaków różnoskrzydłych z rodziny nartnikowatych i podrodziny Gerrinae
 Aquarius – koncepcyjna rakieta nośna do przewożenia małych ładunków na niską orbitę okołoziemską